A26, A-26 ou A.26 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.26, un avion d’entraînement et de reconnaissance tchèque ;
 Douglas A-26 Invader, un avion d'attaque au sol américain.

Médecine 
 Erysipéloïde, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A26 reliant Stade à Hambourg ;
  Autoroute autrichienne A26 rocade de Linz ;
  Autoroute belge A26 reliant Liège à Neufchâteau ;
  Autoroute espagnole A-26 reliant Figueres à Olot ;
  Autoroute française A26 reliant Calais à Troyes ;
  Autoroute italienne A26 reliant Gravellona Toce à Voltri ;
  Autoroute kazakh A26 reliant Kandyagach à Yrgyz ;
  Autoroute portugaise A26 reliant Sines à Santiago do Cacém.

Routes
  Route britannique A26 reliant Maidstone à Newhaven ;
  Route nord-irlandaise A26 reliant Coleraine à Banbridge.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres